Existen varias estaciones relacionadas con el transporte ferroviario y de autobuses llamadas San Patricio:

 
 Estación San Patricio (Buenos Aires)

Estación San Patricio (Guadalajara)